Amerikai Egyesült Államok
Amherst (Colorado)
Amherst (Dél-Dakota)
Amherst (Maine)
Amherst (Massachusetts)
Amherst (Nebraska)
Amherst (város, New Hampshire)
Amherst (statisztikai település, New Hampshire)
Amherst (New York)
Amherst (Ohio)
Amherst (Texas)
Amherst (Virginia)
Amherst megye (Virginia)
Amherst (város, Wisconsin)
Amherst (falu, Wisconsin)
 Kanada
Amherst (Új-Skócia)